Майда́н — многозначное слово:
 Майдан (с тюрк. — «ровное, свободное место» от персидского "площадь") — любая открытая площадка, парк или площадь; главная торговая площадь в городе, базар.
 Майдан — место собраний, сходов у казаков; станичный круг.
 Майдан — место в кабаке, отведённое для азартных игр;
 майданщик — владелец игорных принадлежностей (зачастую сам кабатчик-целовальник).
 Майдан — открытое место, прогалина в лесу, на которой находится поташный, селитряный завод, смолокурня.
 Майдан — в археологии вид курганов, земляные сооружения, состоящие из кольцевого вала, входа, ведущего к кольцевому углублению и боковых насыпей-крыльев.
 Майдан (он же «шарабан») — ящик для рыбы, вид рюкзака у поморов.
 Майдан — традиционный праздник, распространённый у башкир и других тюркских народов.
 Майдан — золотая медаль «За оборону Кавказа».

В истории 
 Евромайдан — акции протеста в Киеве в ноябре 2013 — феврале 2014 годов, в результате которых погибло более ста человек и произошла смена власти на Украине.
 Майдан — до 2014 года разговорное название украинской Оранжевой революции 2004 года (по названию места основных событий).
 Налоговый майдан — митинги и акции протеста на Украине в ноябре — декабре 2010 года против принятия Верховной Радой проекта нового Налогового кодекса.

В культуре 
 «Майдан» — документальный фильм режиссёра Сергея Лозницы о событиях Евромайдана.
 «Переведи меня через майдан» — песня, написанная Сергеем Никитиным на перевод Юнны Мориц.

Фамилия 
 Майдан, Марк Степанович (1913—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Майдан, Радослав (род. 1972) — польский футболист, вратарь.

Топоним

Гидроним 
Майдан — река, правый приток реки Майна.

Урбаноним 
 Майдан (Мейдан) — вариант названия площади Горгасали в Тбилиси, Грузия.
 Майдан — крупнейший городской парк Калькутты, Индия.
 Майдан — улица во Владимире, Россия.
 Майдан Незалежности (Площадь Независимости) — центральная площадь Киева, Украина.
 Майдан Незалежности — станция киевского метрополитена.

Ойконим

Беларусь 
 Майдан — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Киргизия 
 Майдан — село в Баткенском районе Баткентской области.

Россия 
 Майдан — хутор в Устьянском районе Архангельской области.
 Майдан — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Майдан — посёлок в Кочкуровском районе Мордовии.
 Майдан — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Майдан — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Майдан — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Майдан — село в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Сербия 
 Майдан — село в общине Нови-Кнежевац, в историко-географической области Банат.

Украина 
 Майдан — село в Винницком районе Винницкой области.
 Майдан — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Майдан — село в Ковельском районе Волынской области.
 Майдан — село в Маневичском районе Волынской области.
 Майдан — село в Славянском районе Донецкой области.
 Майдан — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Майдан — село в Олевском районе Житомирской области.
 Майдан — село в Межгорском районе Закарпатской области.
 Майдан — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Майдан — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Майдан — село во Львовском районе Львовской области.
 Майдан — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Майдан — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Майдан — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Майдан — село в Валковском районе Харьковской области.
 Майдан — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Майдан — село в Испасском сельском совете Вижницкого района Черновицкой области.
 Майдан — село в Лукавецком сельском совете Вижницкого района Черновицкой области.

Хорватия 
 Майдан — село в общине Двор.

См. также 
 Майдан-Александровский
 Майдан-Бобрик
 Майдан-Вербецкий
 Майдан-Голенищевский
 Майдан-Головчинский
 Майдан-Гологорский
 Майдан-Карачиевецкий
 Майдан-Копищенский
 Майдан-Лабунь
 Майдан-Липненский
 Майдан-Морозовский
 Майдан-Петровский
 Майдан-Сахновский
 Майдан-Чапельский
 Майдан-Чернелевецкий
 Майдан-Крулевский
 Сурский Майдан
 Луньгинский Майдан
 Шейн-Майдан
 Чок-Майдан
 Лухменский Майдан
 Сакаевский Майдан
 Лемдяйский Майдан
 Казённый Майдан
 Унуевский Майдан
 Янгужинский Майдан
 Сиалеевский Майдан
 Шевали-Майданы
 Майданек
 
 Майданское

Примечания